Бовилије може да се односи на:

 Бовилије (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Бовилије (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар
 Бовилије (Лоар и Шер), насељено место у Француској, у департману Лоар и Шер